William Allen peut désigner :
 William Allen (1532-1594), cardinal catholique britannique ;
 William Allen (1704-1780), homme politique américain, maire de Philadelphie ;
 William Allen (1770-1843), chimiste, philanthrope et quaker britannique ;
 William Allen (1792-1864), amiral britannique ;
 William Henry Allen (1784-1813) officier de marine américain ;
 William Allen (1803–1879), sénateur américain et gouverneur de l'Ohio ;
 William Allen (1855-date inconnue), joueur de rugby à XV irlandais ;
 William Allen (1947-), skipper américain.